Bijela est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Bijela, un village situé dans le district de Brčko ;
Bijela, un village situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bijela, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bijela, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Bijela, un village situé dans la municipalité de Sirač, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
au Monténégro
Bijela, une ville du Monténégro située dans la municipalité d'Herceg Novi.

Autre 
la Bijela, une rivière du Monténégro et de Bosnie-Herzégovine, affluent de la Bukovica.